Micracanthorhynchina är ett släkte av hakmaskar. Micracanthorhynchina ingår i familjen Rhadinorhynchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hakmaskar
Micracanthorhynchina